BDK steht für:
 Banedanmark, Verwaltung des dänischen Eisenbahnnetzes (seit 2004)
 Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, herstellerunabhängige Spezialbank für das Kraftfahrzeuggewerbe
 Berliner Dampfstraßenbahn-Konsortium (von 1888 bis 1898)
 Berufsverband der Deutschen Kieferorthopäden
 Bezirksdelegiertenkonferenz, ein Gremium der Bezirksschülervertretung
 Bibliothek des Konservatismus, rechtskonservative Bibliothek in Berlin
 Bibliothek Deutscher Klassiker, Buchreihen in der damaligen DDR und BRD
 Biegedrillknicknachweis
 Bilety Do Kontroli, eine Punkband aus Polen (von 2000 bis 2008)
 Boolescher Differentialkalkül, Begriff in der Mathematik
 Bukkyō Dendō Kyōkai, siehe Numata Center for Buddhist Translation and Research
 Bund der Kaufleute
 Bund Deutscher Kaninchenzüchter
 Bund Deutscher Karneval
 Bund Deutscher Klavierbauer, Berufsverband der in Deutschland tätigen Klavierbauer
 Bund Deutscher Kriminalbeamter, gewerkschaftlicher Berufsverband
 Bund Deutscher Kunsterzieher, Fachverband für Kunstpädagogik
 Bundu dia Kongo, Unabhängigkeitsbewegung im Westen der Demokratischen Republik Kongo
 Bundesdelegiertenkonferenz  (Bundesparteitag der Partei Bündnis 90/Die Grünen), siehe auch Liste der Bundesversammlungen von Bündnis 90/Die Grünen
 Bundesdekanekonferenz, einer der Fachbereichstage
 Bundesdirektorenkonferenz, eine Konferenz der ärztlichen Leiter und Leiterinnen deutscher Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie
 Bundesverband Deutscher Kurzfilm, Interessenvertretung für den deutschen Kurzfilm
 Flugplatz Bondoukou (IATA-Code), Flugplatz von Bondoukou, Region Zanzan, Elfenbeinküste

BdK steht für:
 Bund der Kriegsdienstgegner, eine antimilitaristische Organisation nach dem Ersten Weltkrieg
 Bundesverband des Kurierwesens, ein Zusammenschluss von Arbeitgebern der Kurier-Express-Paket-Dienste und privater Postdienstleister

bdk steht für:
 Buduchische Sprache (ISO-639-3-Code), eine in Aserbaidschan gesprochene lesgische Sprache

Abkürzung